Менщиковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Менщиковский сельсовет — в Кетовском районе Курганской области.
 Менщиковский сельсовет — в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Менщиковский сельсовет — в Половинском районе Курганской области.